Type 26 peut désigner :
 le Type 26, une classe de frégates de la Royal Navy ;
 la Peugeot Type 26, un modèle de voiture fabriqué en 1899 ;
 le revolver Type 26, un revolver de l'armée impériale japonaise.